Stürmer kan som auktorsförkortning betyda:

 Sidney L. Stürmer
 Wilhelm Stürmer

Robotskapade auktorsförkortningar